Burg Sickingen steht für:

 Obere Burg (Sickingen)
 Untere Burg (Sickingen)